Le nom Charles Abel est porté notamment par :
 Charles Abel (1824-1894), avocat, historien et homme politique allemand ;
 Charles Abel (1969-), vice-Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée.